Daan Heymans, né le  à Turnhout en Belgique, est un footballeur belge évoluant au poste de milieu offensif au Charleroi SC.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du Lommel SK
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du Venise FC
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Naissance en juin 1999
Naissance à Réthy